Portugal
 Igreja de São João de Deus (Chaves)
 Igreja de São João de Deus (Lisboa)

Desambiguações de templos